Дава́нгер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Давангер, Кристине (род. 1993) — норвежская кёрлингистка.
 Давангер, Флемминг (род. 1963) — норвежский кёрлингист, олимпийский чемпион, второй в команде Норвегии на Олимпийских играх 2002 и 2006 годов.